Згут — еврейская фамилия.

 Згут, Моисей Абрамович (Моисей Абрам-Хаимович, Михаил, 1917—2002) — советский учёный-радиотехник и педагог, главный инженер Московского учебно-производственного центра вычислительной техники, автор учебных и популярных книг по радиотехнике.
 Згут, Сусанна Михайловна (Георгиевская, ок. 1910 — 1974) — русская советская писательница.